Аллея Классиков (значения):

 Аллея Классиков — скульптурный комплекс в парке «Штефан чел Маре» города Кишинёва
 Аллея Классиков — аллея с бюстами молдавских писателей и поэтов в центральном сквере Народных умельцев